Wojciech Żurawski (ur. 1976) – polski koszykarz
 Wojciech Żurawski (ur. 1969) – polski żużlowiec